The Day the Earth Stood Still har flera betydelser och kan syfta på

 The Day the Earth Stood Still (film, 2008) – en film från 2008 gjord av regissören Scott Derrickson
 Mannen från Mars – en film från 1951 med engelsk titel, The Day the Earth Stood Still
 The Day the Earth Stood Still (musikalbum) – ett musikalbum av Kim Fowley (1970)